Dyckman Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 Dyckman Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line